Было подтверждено, что пандемия коронавируса 2019-2020 годов достигла французского заморского сообщества Французской Полинезии в марте 2020 года. По состоянию на 17 апреля случаи были подтверждены только на Таити и Муреа.

Предыстория 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус был причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, о чём было сообщено ВОЗ 31 декабря 2019 года.

Коэффициент летальности в случае COVID-19 был значительно ниже, чем в случае атипичной пневмонии, но передача инфекции была значительно выше, причём общее число погибших было значительным.

Хронология 
11 марта был подтверждён первый случай заболевания COVID-19 во Французской Полинезии. Первым пациентом была , член Французского Национального Собрания.

13 марта число зарегистрированных случаев заболевания возросло до трёх.

Другой новый случай коронавируса касается швейцарского туриста, который заболел на атолле Факарава в Туамоту. По данным телеканала Tahiti Nui TV, турист также прибыл во Французскую Полинезию в минувшие выходные. Этот человек был доставлен обратно на Таити, где тесты подтвердили у него инфекцию. Тем временем Французская Полинезия на месяц приостановила круизный судовой туризм. Правительство опубликовало заявление, в котором говорится, что суда, направляющиеся во Французскую Полинезию, должны быть направлены в следующий международный порт по их выбору. Суда, находящиеся в территориальных водах Французской Полинезии, направляются в Папеэте для высадки пассажиров и их репатриации. Перед стыковкой необходимо сообщить властям о состоянии здоровья пассажиров.

18 марта были подтверждены три новых случая заболевания, и пять новых случаев зафиксировано 19 марта.

20 марта было объявлено об обязательном карантине, который начинается в полночь.

С 24 марта запрещена продажа алкогольных напитков.

27 марта 2020 года Верховный комиссар Франции Доминик Сорен и  совместно объявили, что будет введён комендантский час, который будет действовать с 8 вечера до 5 утра следующего дня, начиная с этого дня до 15 апреля.

19 мая Министерство здравоохранения сообщило, что все 60 больных выздоровели, и они объявили себя свободными от коронавируса, но будут сохранять бдительность. 21 мая жители могут отправиться на другой остров без необходимости проходить тест, однако для прибывающих по-прежнему будет действовать двухнедельный карантин.

См. также 
 Влияние пандемии COVID-19 на образование в 2019—2020 годах
 Влияние пандемии COVID-19 на спорт
 Распространение COVID-19 во Франции

Примечания 

Французская Полинезия
Французская Полинезия
Эпидемии во Французской Полинезии